ITC se može odnositi na:

 Izotermalna titraciona kalorimetrija
 ITC (preduzeće), indijsko preduzeće